Teenland steht für:

 Teenland (2007), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Jeanie Finlay aus dem Jahr 2007
 Teenland (2014), dänischer Kurzfilm von Marie Grahtø Sørensen aus dem Jahr 2014